Las Revoluciones en Filipinas fueron conflictos internos ocurrido en las islas Filipinas en varias épocas.
  Revolución filipina de 1896, revolución durante la época colonial en contra del Imperio Español para lograr la independencia del país.
  Revolución filipina de 1986, revolución civil en contra del presidente filipino Ferdinand Marcos.